César Ruiz puede referirse a:

 César Ruiz Danyau (1918-1990), militar chileno;
 César Ruiz Sánchez (1990-), futbolista peruano.